Johannes Uhlig ist der Name folgender Personen: 

* Johannes Uhlig (Maler) (1869–nach 1939), deutscher Maler
 Johannes Uhlig (Architekt), deutscher Architekt und Baubeamter 
 Johannes Uhlig (Botaniker) (1899–nach 1989), deutscher Botaniker und Lehrer

Siehe auch:
 Johann Emanuel Samuel Uhlig (1749–1822), deutscher Strumpfwirker und Organist